Steven Verhelst (schrijver, scheikundige), Nederlands schrijver en scheikundige.
 Steven Verhelst (componist), Belgisch componist en trombonist.